Комплекс гірничого кріплення (, , ) — сукупність двох або більше секцій кріплення однакової або різної конструкції, з'єднаних між собою кінематичними зв'язками і засобами для їхнього пересування.

Див. також 

 гірниче кріплення

Література 
 

Механізоване гірниче кріплення